Meseberg – frazione della città di Osterburg (Altmark) nel circondario di Stendal (Sassonia-Anhalt)
 Meseberg – frazione della città di Gransee nel circondario rurale dell'Oberhavel (Brandeburgo)